

Biografia 
Era figlia del conte Giovanni II di Nevers e della prima moglie Jacqueline d'Ailly.

Lei e la sorellastra Carlotta di Nevers furono l'unica prole legittima di Giovanni a raggiungere l'età adulta.

Elisabetta venne data in moglie al duca Giovanni I di Kleve, che sposò a Bruges il 22 aprile 1455.

Discendenza 
Diede alla luce sei figli:
 Giovanni, duca di Kleve;
 Adolfo (1461-1498), prete a Liegi;
 Engelberto, conte di Nevers;
 Dietrich (1464);
 Maria (1465-1513);
 Filippo (1467-1505), vescovo di Nevers, Amiens e Autun.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Borgogna
Conte di Nevers

Altri progetti 

Elisabetta